Constituída de músicos do mais alto nível, cantores e bailarinos experimentados e talentosos, a Orquestra de Câmara Èpoque foi instituída para resgatar a música, o canto e a dança criados através dos períodos culturais que influenciaram diretamente a formação do povo brasileiro.

Na expressividade musical, da linha melódica inconfundivel, aliada ao gosto pelos ornamentos, ao emprego do contrastes de volume, ao diálogo solista-orquestra, aos arabescos do canto ou do instrumento.

Uma harmonia complexa e rebuscada e uma turbulência decorativa intensificam a expressão dos sentimentos.

A Orquestra de Câmara Èpoque é mais que uma simples orquestra, ocupa notoriedade por ser a única atualmente a exercer espetáculo de época, uma grade Companhia Musical que traz ao público a Cultura Barroca, um maravilhoso espetáculo de virtuosismo e encantamento através da música, do canto e da dança.''

Ver também
 Lista de orquestras

Orquestras do Brasil